Tenisový turnaj WTA Texas Tennis Open 2012 se konal ve dnech 17. až 24. srpna v areálu Hilton Lakes Tennis & Sports Club v Grapevine u amerického Dallasu. Událost se hrála na otevřených dvorcích s tvrdým povrchem jako součást kategorie WTA International Tournaments. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Angelique Kerberová (odstoupila)
  Jelena Jankovićová (finále)
  Roberta Vinciová (vítězka)
  Yanina Wickmayerová (2. kolo)
  Klára Zakopalová (1. kolo)
  Pcheng Šuaj (čtvrtfinále, skreč)
  Chanelle Scheepersová (čtvrtfinále)
  Sorana Cîrsteaová (čtvrtfinále)

 Jiná forma účasti v turnaji 
Následující hráčky získaly divokou kartu do hlavní soutěže dvouhry:
  Jarmila Gajdošová
  Bojana Jovanovská
  Yanina Wickmayerová

Následující hráčky si zajistily účast v hlavní soutěži z kvalifikace:
  Eugenie Bouchardová
  Casey Dellacquová
  Mirjana Lučićová
  Pauline Parmentierová
  Emily Webleyová-Smithová – jako šťastná poražená

 Odhlášení 
z dvouhry
  Angelique Kerberová (zranění levého ramena)
  Sabine Lisická (natažení břišního svalstva)
  Monica Niculescuová (zranění ruky)
  Xenija Pervaková
  Urszula Radwańská
ze čtyřhry
  Kiki Bertensová (zranění břišního svalstva)

 Skrečování 
z dvouhry
  Kiki Bertensová (zranění břišního svalstva)
  Pcheng Šuaj (zranění pravého ramena)

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (semifinále)
  Irina-Camelia Beguová /  Alizé Cornetová (čtvrtfinále)
  Jarmila Gajdošová /  Klára Zakopalová (čtvrtfinále)
  Marina Erakovicová /  Heather Watsonová (vítězky)'''

Pavouk

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2012
Texas Tennis Open
Tenis v USA v roce 2012